Monthelon puede referirse a: 

 Monthelon, comuna francesa situada en Marne.
 Monthelon, comuna francesa situada en Saona y Loira.